

Patronyme 

 Alexandre Morais (né en 1978), acteur québécois ; 
 António da Rocha Morais (1934-1989), footballeur portugais ;
 António Miguel Morais Barreto (né en 1942), sociologue et chroniqueur portugais ; 
 Baltazar Maria de Morais Júnior (né en 1959), ancien footballeur brésilien ; 
 Carlos Morais (né en 1985), joueur de basket-ball angolais ;
 Carlos Morais dit Caló (né en 1976), footballeur capverdien ; 
 Carolina Morais (née en 1986), joueuse de handball angolaise.
 Danny Bittencourt Morais (né en 1985), footballeur brésilien ;
 Fernando Morais (1946-), journaliste, homme politique et écrivain brésilien ; 
 Francisco de Moraes Cabral (1500?-1572), écrivain portugais ;
 Hugo Eduardo dos Santos Morais (né en 1978), footballeur portugais ; 
 , homme d’affaires d’origine suisse et angolaise ;
 João Morais (1935-2010), footballeur portugais ;
 João Paulo S. Gouveia Morais (plus connu sur le nom de « João Paulo ») (né en 1978), footballeur portugais ; 
 José Álvaro Morais (1945-2004), réalisateur portugais ; 
 José Pedro de Morais (né en 1955),  homme politique angolais, ministre des Finances en 2002 ;
 Júnior Morais (né en 1986), footballeur brésilo-roumain ;
 Linda Morais (née en 1993), lutteuse canadienne ;
 Lorenzo Morais (1934-2013), homme d'affaires et politicien acadien ;
 Luiz Marcelo Morais dos Reis (plus connu sous le nom de « Lulinha ») (né en 1990), footballeur brésilien ; 
 Miguel Portela de Morais (né en 1974), joueur de rugby à XV portugais ;
 Nuno Morais (né en 1984), footballeur portugais ;
 Patrícia Morais (née en 1992), footballeuse portugaise ;
 Paulo Jorge Matos Morais (né en 1974),  footballeur portugais ; 
 Pedro Miguel Morais Alves (né en 1979), footballeur portugais ; 
 Tiago Carlos Morais Valente (né en 1984),  footballeur portugais ; 
 Tomaz Morais (né en 1970),  ancien joueur international et entraîneur de rugby portugais ; 
 Welliton Soares Morais (dit « Welliton »), footballeur brésilien ;
 Wenceslau de Morais (1854-1929), officier de la marine, consul et écrivain portugais.

Toponyme 

 .

Voir aussi 

 
 
 Moré, langue du Burkina Faso, parlée par les Mossi
 
 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien